kostera czteroróg (Acanthostracion quadricornis) – ryba z rodzaju Acanthostracion
 Czteroróg – państewko z książek Andrzeja Sapkowskiego